

461001–461100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 461001 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 461002 || || 2 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 461003 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 461004 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 461005 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 461006 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 461007 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 461008 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 461009 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 461010 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 461011 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 461012 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 461013 || || 25 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 461014 || || 10 de gener de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 461015 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 461016 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 461017 || || 8 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 461018 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 461019 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 461020 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 461021 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 461022 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 461023 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 461024 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 461025 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 461026 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 461027 || || 12 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 461028 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 461029 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 461030 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 461031 || || 3 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 461032 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 461033 || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 461034 || || 30 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 461035 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 461036 || || 26 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 461037 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 461038 || || 19 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 461039 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 461040 || || 13 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 461041 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 461042 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 461043 || || 9 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 461044 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 461045 || || 1 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 461046 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 461047 || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 461048 || || 26 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 461049 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 461050 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 461051 || || 10 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 461052 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 461053 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 461054 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 461055 || || 29 de desembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 461056 || || 5 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 461057 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 461058 || || 14 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 461059 || || 11 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 461060 || || 30 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 461061 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 461062 || || 8 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 461063 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 461064 || || 3 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 461065 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 461066 || || 29 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 461067 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 461068 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 461069 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 461070 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 461071 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 461072 || || 27 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 461073 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 461074 || || 22 de gener de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 461075 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 461076 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 461077 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 461078 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 461079 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 461080 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 461081 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 461082 || || 22 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 461083 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 461084 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 461085 || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 461086 || || 7 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 461087 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 461088 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 461089 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 461090 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 461091 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 461092 || || 9 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 461093 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 461094 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 461095 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 461096 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 461097 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 461098 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 461099 || || 12 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 461100 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

461101–461200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 461101 || || 5 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 461102 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 461103 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 461104 || || 9 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 461105 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 461106 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 461107 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 461108 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 461109 || || 21 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 461110 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 461111 || || 22 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 461112 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 461113 || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 461114 || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 461115 || || 20 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 461116 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 461117 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 461118 || || 21 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 461119 || || 26 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 461120 || || 3 de maig de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 461121 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 461122 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 461123 || || 3 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 461124 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 461125 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 461126 || || 19 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 461127 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 461128 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 461129 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 461130 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 461131 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 461132 || || 29 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 461133 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 461134 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 461135 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 461136 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 461137 || || 14 d'octubre de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 461138 || || 5 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 461139 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 461140 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 461141 || || 15 de maig de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 461142 || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 461143 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 461144 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 461145 || || 12 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 461146 || || 27 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 461147 || || 8 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 461148 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 461149 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 461150 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 461151 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 461152 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 461153 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 461154 || || 10 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 461155 || || 27 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 461156 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 461157 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 461158 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 461159 || || 6 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 461160 || || 5 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 461161 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 461162 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 461163 || || 27 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 461164 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 461165 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 461166 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 461167 || || 10 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 461168 || || 2 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 461169 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 461170 || || 23 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 461171 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 461172 || || 17 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 461173 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 461174 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 461175 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 461176 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 461177 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 461178 || || 14 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 461179 || || 14 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 461180 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 461181 || || 22 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 461182 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 461183 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 461184 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 461185 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 461186 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 461187 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 461188 || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 461189 || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 461190 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 461191 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 461192 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 461193 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 461194 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 461195 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 461196 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 461197 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 461198 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 461199 || || 2 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 461200 || || 6 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

461201–461300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 461201 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 461202 || || 12 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 461203 || || 1 de desembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 461204 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 461205 || || 31 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 461206 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 461207 || || 12 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 461208 || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 461209 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 461210 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 461211 || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 461212 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 461213 || || 9 de maig de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 461214 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 461215 || || 13 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 461216 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 461217 || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 461218 || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 461219 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 461220 || || 20 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 461221 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 461222 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 461223 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 461224 || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 461225 || || 20 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 461226 || || 19 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 461227 || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 461228 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 461229 || || 27 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 461230 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 461231 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 461232 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 461233 || || 10 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 461234 || || 29 de març de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 461235 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 461236 || || 20 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 461237 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 461238 || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 461239 || || 11 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 461240 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 461241 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 461242 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 461243 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 461244 || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 461245 || || 5 de desembre de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 461246 || || 21 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 461247 || || 21 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 461248 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 461249 || || 18 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 461250 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 461251 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 461252 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 461253 || || 14 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 461254 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 461255 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 461256 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 461257 || || 6 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 461258 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 461259 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 461260 || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 461261 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 461262 || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 461263 || || 13 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 461264 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 461265 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 461266 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 461267 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 461268 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 461269 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 461270 || || 7 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 461271 || || 25 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 461272 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 461273 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 461274 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 461275 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 461276 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 461277 || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 461278 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 461279 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 461280 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 461281 || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 461282 || || 28 de novembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 461283 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 461284 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 461285 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 461286 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 461287 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 461288 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 461289 || || 24 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 461290 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 461291 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 461292 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 461293 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 461294 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 461295 || || 19 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 461296 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 461297 || || 13 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 461298 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 461299 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 461300 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

461301–461400 

|-bgcolor=#fefefe
| 461301 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 461302 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 461303 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 461304 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 461305 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 461306 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 461307 || || 14 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 461308 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 461309 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 461310 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 461311 || || 13 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 461312 || || 3 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 461313 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 461314 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 461315 || || 27 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 461316 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 461317 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 461318 || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 461319 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 461320 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 461321 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 461322 || || 18 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 461323 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 461324 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 461325 || || 20 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 461326 || || 16 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 461327 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 461328 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 461329 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 461330 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 461331 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 461332 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 461333 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 461334 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 461335 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 461336 || || 8 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 461337 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 461338 || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 461339 || 6365 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 461340 || 3073 T-2 || 30 de setembre de 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 461341 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 461342 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 461343 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 461344 || || 21 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 461345 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 461346 || || 22 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 461347 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 461348 || || 16 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 461349 || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 461350 || 1998 PY || 14 d'agost de 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#C2FFFF
| 461351 || || 12 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 461352 || || 20 de març de 1999 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#FFC2E0
| 461353 || || 8 de juny de 1999 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 461354 || || 31 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 461355 || || 20 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#FA8072
| 461356 || || 14 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 461357 || || 4 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 461358 || || 16 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 461359 || || 5 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 461360 || || 3 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 461361 || || 30 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 461362 || || 29 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#C7FF8F
| 461363 || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 461364 || || 24 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#FFC2E0
| 461365 || || 6 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 461366 || || 29 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#FA8072
| 461367 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 461368 || || 3 de setembre de 2000 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#FA8072
| 461369 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 461370 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#FA8072
| 461371 || || 5 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 461372 || || 28 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 461373 || || 1 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#FA8072
| 461374 || || 29 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 461375 || || 17 de març de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 461376 || || 29 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#FA8072
| 461377 || || 27 de març de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 461378 || || 21 de març de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 461379 || || 21 de març de 2001 || Kitt Peak || SKADS ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 461380 || || 21 de març de 2001 || Kitt Peak || SKADS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 461381 || 2001 HS || 17 d'abril de 2001 || Saint-Véran || Saint-Véran Obs. ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 461382 || || 26 de juny de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 461383 || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 461384 || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 461385 || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 461386 || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 461387 || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 461388 || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 461389 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 461390 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 461391 || || 1 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 461392 || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 461393 || || 27 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 461394 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 461395 || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 461396 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#FFC2E0
| 461397 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 461398 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 461399 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 461400 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

461401–461500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 461401 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 461402 || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 461403 || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 461404 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 461405 || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 461406 || || 22 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 461407 || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 461408 || || 18 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 461409 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 461410 || || 14 d'octubre de 2001 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 461411 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 461412 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 461413 || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 461414 || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 461415 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 461416 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 461417 || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 461418 || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#FA8072
| 461419 || || 16 d'octubre de 2001 || Kleť || M. Tichý ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 461420 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 461421 || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 461422 || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 461423 || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 461424 || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 461425 || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 461426 || || 20 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 461427 || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 461428 || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 461429 || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 461430 || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 461431 || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#FA8072
| 461432 || || 26 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 461433 || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 461434 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 461435 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 461436 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 461437 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 461438 || || 18 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 461439 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 461440 || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 461441 || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 461442 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 461443 || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 461444 || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 461445 || || 14 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 461446 || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 461447 || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 461448 || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 461449 || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 461450 || || 9 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 461451 || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 461452 || || 4 de juliol de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 461453 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 461454 || || 7 de juliol de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 461455 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 461456 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 461457 || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 461458 || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 461459 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 461460 || || 7 de juliol de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 461461 || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 461462 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 461463 || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 461464 || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 461465 || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 461466 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 461467 || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 461468 || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 461469 || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 461470 || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 461471 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 461472 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 461473 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 461474 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 461475 || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 461476 || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 461477 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 461478 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 461479 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 461480 || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 461481 || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 461482 || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 461483 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 461484 || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 461485 || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 461486 || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 461487 || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 461488 || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 461489 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 461490 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 461491 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 461492 || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 461493 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 461494 || || 24 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 461495 || || 10 de desembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 461496 || || 7 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 461497 || || 7 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 461498 || || 30 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 461499 || || 31 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 461500 || || 26 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

461501–461600 

|-bgcolor=#FFC2E0
| 461501 || || 26 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 461502 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 461503 || || 31 de març de 2003 || Cerro Tololo || DLS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 461504 || || 25 d'abril de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 461505 || || 22 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#FA8072
| 461506 || || 23 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 461507 || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 461508 || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 461509 || || 15 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 461510 || || 15 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 461511 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 461512 || || 18 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 461513 || || 18 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 461514 || || 18 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 461515 || || 18 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 461516 || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 461517 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 461518 || || 19 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 461519 || || 20 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 461520 || || 18 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 461521 || || 26 de setembre de 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 461522 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 461523 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 461524 || || 22 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 461525 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 461526 || || 17 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 461527 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 461528 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 461529 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 461530 || || 27 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 461531 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 461532 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 461533 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 461534 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 461535 || || 27 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 461536 || || 29 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 461537 || || 15 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 461538 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 461539 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 461540 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 461541 || || 18 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 461542 || || 21 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 461543 || || 20 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 461544 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 461545 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 461546 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 461547 || || 23 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 461548 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 461549 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 461550 || || 18 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 461551 || || 18 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 461552 || || 28 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 461553 || || 23 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 461554 || || 19 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 461555 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 461556 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 461557 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 461558 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 461559 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 461560 || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 461561 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 461562 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 461563 || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 461564 || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 461565 || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 461566 || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 461567 || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 461568 || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 461569 || || 24 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 461570 || || 10 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 461571 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 461572 || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 461573 || || 14 de juny de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 461574 || || 4 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 461575 || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#FA8072
| 461576 || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 461577 || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 461578 || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#FA8072
| 461579 || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 461580 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 461581 || || 9 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 461582 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 461583 || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 461584 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#FA8072
| 461585 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 461586 || || 26 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 461587 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 461588 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 461589 || || 14 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#FA8072
| 461590 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 461591 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 461592 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 461593 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 461594 || || 15 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 461595 || || 15 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 461596 || || 21 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 461597 || || 14 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 461598 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 461599 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 461600 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

461601–461700 

|-bgcolor=#fefefe
| 461601 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 461602 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 461603 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 461604 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 461605 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 461606 || || 22 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 461607 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 461608 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#FA8072
| 461609 || || 30 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 461610 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 461611 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 461612 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 461613 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 461614 || || 7 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 461615 || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 461616 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 461617 || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 461618 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 461619 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 461620 || || 16 de gener de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 461621 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 461622 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 461623 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 461624 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#FA8072
| 461625 || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 461626 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 461627 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 461628 || || 5 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 461629 || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 461630 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 461631 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 461632 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#fefefe
| 461633 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#FA8072
| 461634 || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 461635 || || 8 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 461636 || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 461637 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 461638 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 461639 || || 13 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 461640 || || 11 de març de 2005 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 461641 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 461642 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 461643 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 461644 || || 13 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 461645 || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 461646 || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 461647 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 461648 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 461649 || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 461650 || || 3 d'abril de 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető Stn. ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 461651 || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 461652 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 461653 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 461654 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 461655 || || 5 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 461656 || || 18 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 461657 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 461658 || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 461659 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 461660 || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 461661 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 461662 || || 7 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 461663 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 461664 || || 15 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 461665 || || 18 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 461666 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 461667 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 461668 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 461669 || || 13 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 461670 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 461671 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 461672 || || 6 de maig de 2005 || Kitt Peak || DLS ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 461673 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 461674 || || 7 de maig de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 461675 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 461676 || || 11 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 461677 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 461678 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 461679 || || 2 de juny de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 461680 || || 6 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 461681 || || 5 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 461682 || || 16 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 461683 || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 461684 || || 2 de juny de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 461685 || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 461686 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 461687 || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 461688 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 461689 || || 14 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 461690 || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 461691 || || 9 de juliol de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 461692 || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 461693 || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 461694 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 461695 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 461696 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 461697 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 461698 || || 30 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 461699 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 461700 || || 31 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

461701–461800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 461701 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 461702 || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 461703 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 461704 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 461705 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 461706 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 461707 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 461708 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 461709 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 461710 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 461711 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 461712 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 461713 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 461714 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 461715 || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 461716 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 461717 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 461718 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 461719 || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 461720 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 461721 || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 461722 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 461723 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 461724 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 461725 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 461726 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 461727 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 461728 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 461729 || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 461730 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 461731 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 461732 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 461733 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 461734 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 461735 || || 1 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 461736 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 461737 || || 14 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 461738 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 461739 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 461740 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 461741 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 461742 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 461743 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 461744 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 461745 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 461746 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#FA8072
| 461747 || || 26 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 461748 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 461749 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 461750 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 461751 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 461752 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 461753 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 461754 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 461755 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 461756 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 461757 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 461758 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 461759 || || 2 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 461760 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 461761 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 461762 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 461763 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 461764 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 461765 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 461766 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 461767 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 461768 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#FA8072
| 461769 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 461770 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 461771 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 461772 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 461773 || || 22 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 461774 || || 30 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 461775 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 461776 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 461777 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 461778 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 461779 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 461780 || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 461781 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 461782 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 461783 || || 1 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 461784 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 461785 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 461786 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 461787 || || 2 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 461788 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 461789 || || 5 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 461790 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 461791 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 461792 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 461793 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 461794 || || 1 de novembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 461795 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 461796 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 461797 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 461798 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 461799 || || 30 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 461800 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

461801–461900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 461801 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 461802 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 461803 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 461804 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 461805 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 461806 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 461807 || || 23 de març de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 461808 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 461809 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 461810 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 461811 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 461812 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 461813 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 461814 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 461815 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 461816 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 461817 || || 6 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 461818 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 461819 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 461820 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 461821 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 461822 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 461823 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 461824 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 461825 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 461826 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 461827 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 461828 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 461829 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 461830 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 461831 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 461832 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#C2FFFF
| 461833 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 461834 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 461835 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#FA8072
| 461836 || || 1 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 461837 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 461838 || || 7 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 461839 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 461840 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 461841 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 461842 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#C2FFFF
| 461843 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 461844 || || 22 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 461845 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 461846 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 461847 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 461848 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 461849 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 461850 || || 23 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 461851 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#FFC2E0
| 461852 || || 9 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 461853 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 461854 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 461855 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 461856 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 461857 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 461858 || || 18 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 461859 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 461860 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 461861 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 461862 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 461863 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 461864 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 461865 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 461866 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 461867 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 461868 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 461869 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 461870 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 461871 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 461872 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 461873 || || 27 de març de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 461874 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 461875 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#FA8072
| 461876 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 461877 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 461878 || || 24 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 461879 || || 26 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 461880 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 461881 || || 8 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 461882 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 461883 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 461884 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 461885 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 461886 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 461887 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 461888 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 461889 || || 5 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 461890 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 461891 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 461892 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 461893 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 461894 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 461895 || || 29 de maig de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 461896 || || 24 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 461897 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 461898 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 461899 || || 4 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 461900 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

461901–462000 

|-bgcolor=#fefefe
| 461901 || || 22 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 461902 || || 25 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 461903 || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 461904 || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 461905 || || 15 d'agost de 2006 || Lulin Observatory || C.-S. Lin, Q.-z. Ye ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 461906 || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#FA8072
| 461907 || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 461908 || || 20 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#FA8072
| 461909 || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 461910 || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#FA8072
| 461911 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#FFC2E0
| 461912 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 461913 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 461914 || || 12 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 461915 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 461916 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 461917 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#FA8072
| 461918 || || 14 de setembre de 2006 || Mauna Kea || J. Masiero ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 461919 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 461920 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 461921 || || 16 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 461922 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 461923 || || 28 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 461924 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 461925 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 461926 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 461927 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 461928 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 461929 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 461930 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 461931 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 461932 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 461933 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 461934 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 461935 || || 27 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 461936 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 461937 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 461938 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 461939 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 461940 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 461941 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 461942 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 461943 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 461944 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 461945 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 461946 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 461947 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 461948 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 461949 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 461950 || || 13 d'octubre de 2006 || Eskridge || Farpoint Obs. ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 461951 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 461952 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 461953 || || 12 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 461954 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 461955 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 461956 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 461957 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 461958 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 461959 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 461960 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 461961 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#FA8072
| 461962 || || 23 d'octubre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 461963 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 461964 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 461965 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 461966 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 461967 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 461968 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 461969 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 461970 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 461971 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 461972 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 461973 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 461974 || || 16 d'octubre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 461975 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 461976 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 461977 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 461978 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 461979 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 461980 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 461981 || || 12 de novembre de 2006 || Lulin || H.-C. Lin, Q.-z. Ye ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 461982 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 461983 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 461984 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 461985 || || 9 de novembre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 461986 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 461987 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 461988 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 461989 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 461990 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 461991 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 461992 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 461993 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 461994 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 461995 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 461996 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 461997 || || 11 d'octubre de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 461998 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 461999 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 462000 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (460001)-(465000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (460001-470000)